W Rumunii
 Subcetate – gmina w okręgu Harghita
 Subcetate – wieś w okręgu Harghita, w gminie Subcetate
 Subcetate – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Sântămăria-Orlea